Hainfeld heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Hainfeld (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hainfeld (Niederösterreich), Stadt im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Orte:
 Hainfeld (Stolberg), Ortsteil der Ortschaft Stadt Stolberg (Harz) im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt
 Hainfeld (Birgland),  Ortsteil der Gemeinde Birgland im Landkreis Amberg-Sulzbach in Bayern
 Hainfeld bei Fürstenfeld, Ortschaft und Katastralgemeinde von Großwilfersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Baulichkeiten:
 Burgstall Hainfeld, abgegangene Burg in Hainfeld im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Schloss Hainfeld, bei Leitersdorf im Raabtal, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
Heinfelde